Iserbach ist ein Gewässername:
 Iserbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn in Lahnbahnhof, Stadt Leun, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Iserbach (Oese), rechter Zufluss der Oese in Hemer, Nordrhein-Westfalen
 Iserbach (Sayn), rechter Zufluss des Saynbachs in Isenburg, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Iserbach (Schnaittach), linker Zufluss der Schnaittach in  Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern